Линдеман (, ) — немецкая фамилия, которая происходит от слова «липа» ().

В русском языке фамилия Lindemann может передаваться не только как Линдеман, но и как .

Известные носители:
 Линдеман, Андрей (1730—1787) — российский акушер, статский советник, член Медицинской коллегии.
 Линдеман, Владимир Карлович (1868—1933) — русский патолог, профессор Киевского и Варшавского университетов.
 Линдеман, Берт-Ян (род. 1989) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Линдеман, Георг (1884—1963) — немецкий генерал-полковник, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями.
 Линдеман, Карл Эдуардович (1844—1929) — русский энтомолог, профессор Петровской сельскохозяйственной академии.
 Линдеман, Людвиг Матиас (1812—1887) — норвежский композитор и фольклорист.
 Линдеман, Пер (род. 1956) — шведский кёрлингист.
 Линдеман, Рэймонд (1915—1942) — американский эколог.
 Линдеман (Хоуп), Тамара (род. 1984) — канадская актриса и музыкант.
 Линдеман, Фердинанд фон (1852—1939) — немецкий математик, ректор Кёнигсбергского университета.
 Линдеман, Фриц (1894—1944) — немецкий офицер, генерал артиллерии.
 Линдеман, Ханнес (1922—2015) — немецкий врач и мореплаватель.
 Линдеман, Хуго (1867—1949) — немецкий политик.
 Линдеман, Штефан (род. 1980) — немецкий фигурист.
 Линдеман, Эдуард Эдуардович (1842—1897) — российский астроном.
 Линдеман, Эрнст (1894—1941) — немецкий военно-морской офицер, командир линкора «Бисмарк».
 Линдеман, Юрьё (более известен под фамилией Юльхя; 1903—1956) — финский поэт и переводчик.

См. также 
 Lindemann

Примечания